Ikwa (ukrainisch ; russische Entsprechung Иква) ist der Name mehrerer geographischer Objekte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Ikwa (Ort)

 Nebenfluss des Südlichen Bugs, siehe Ikwa (Südlicher Bug)
 Nebenfluss des Styr, siehe Ikwa (Styr)

 deutscher Name des Flusses Ikva in Ostösterreich und Ungarn